Bučje  est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Bučje, un village situé dans la municipalité de Čelić, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Bučje, un village situé dans la municipalité de Goražde, dans le canton du Podrinje bosnien et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Bučje, un village situé dans la municipalité de Novo Goražde et dans la République serbe de Bosnie ;
Bučje, un village situé dans la municipalité de Srebrenica et dans la République serbe de Bosnie ;
en Croatie
Bučje, une localité située dans la municipalité de Pleternica, comitat de Požega-Slavonie ;
Bučje, un village situé dans la municipalité de Pakrac, comitat de Požega-Slavonie ;
en Serbie
Bučje, un village situé dans la municipalité de Bor, district de Bor ;
Bučje, un village situé dans la municipalité de Knjaževac, district de Zaječar ;
Bučje, un village situé dans la municipalité de Priboj, district de Zlatibor ;
Bučje, un village situé dans la municipalité de Trstenik, district de Rasina.